Ring Nord kan henvise til:

 Ring Nord (Næstved) – vej ved Næstved
 Ring Nord (Ringe) – vej ved Ringe
 Ring Nord (Skagen) – vej ved Skagen
 Ring Nord (Svendborg) – vej ved Svendborg
 Ring Nord (Ølstykke) – vej ved Ølstykke